Lenzite est un nom vernaculaire ambigu désignant en français plusieurs champignons.

Liste alphabétique

Références 

Nom de champignon ambigu